De Waag (loge), een Belgische vrijmetselaarsloge
 De Waag (tijdschrift), een Nederlands tijdschrift

Zie ook 
 Waag (doorverwijspagina)